Miejscowości na Białorusi (biał. Занявічы, Zaniawiczy): 
 Zaniewicze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Linowo
 Zaniewicze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Indura

Zobacz też 
 Zaniewicze (Litwinka) – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Kwasówka
 Zieniewicze

Linki zewnętrzne